Avel·lí Artís i Balaguer (1881 - 1954), autor dramàtic, periodista i editor català
 Andreu Avel·lí Artís i Tomàs (1908 - 2006), periodista, escriptor i dibuixant català, més conegut pel pseudònim de Sempronio.
 Avel·lí Artís i Gener (1912 – 2000), periodista, escriptor, ninotaire, que utilitzava el pseudònim de Tísner.